Bobkov je priimek več oseb:
 Fjodor Nikolajevič Bobkov, sovjetski general
 Mihail Vladimitovič Bobkov, sovjetski general
 Semjon Aleksejevič Bobkov, sovjetski general